

Animaux 
 Un canard est un oiseau de la famille des Anatidés.
 Viande de canard.

Presse 
En argot parisien, un canard désignait dans les débuts de la presse vers 1840, un vendeur de journaux à la sauvette, par allusion à son cri ; de là il a désigné tout quotidien ou organe de presse, et comme en musique un canard est une fausse note, au  un canard peut-être aussi une fausse nouvelle.
 Le Canard enchaîné est un hebdomadaire satirique français.
 Canard PC est un mensuel consacré aux jeux vidéo.

Patronyme 

 Guy Canard est un homme politique français ;
 Henri Canard est un colonel, gouverneur du Sénégal d' au  ;
 Jean Canard est un prélat français du  et du début du  ;
 Marius Canard est un professeur, arabisant et islamisant ;
 Nicolas-François Canard est un économiste français du  ;
 Vincent Canard est un coureur cycliste français.

Toponyme 

 Le Bec de canard est une île fluviale française de la Marne ;
 Canard est un village canadien de Nouvelle-Écosse ;
Rivière aux Canards (rivière du Sault aux Cochons) est un affluent de la rivière du Sault aux Cochons, coulant dans Lac-au-Brochet, MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada ;
Rivière aux Canards (Charlevoix-Est) est un affluent du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Baie-Sainte-Catherine, MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada ;
Rivière aux Canards (Île d'Anticosti) est un affluent du fleuve Saint-Laurent, coulant dans L'Île-d'Anticosti, MRC de Minganie, Côte-Nord, au Québec, au Canada ;
 Rivière au Canard (Haut Saint-François) est un cours d'eau de Weedon, dans la MRC de Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec, au Canada ;
 Rivière de l'Anse aux Canards est un affluent de la rive Nord de la Baie des Chaleurs, coulant dans Port-Daniel–Gascons et dans Chandler, dans la MRC Le Rocher-Percé, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada ;
 Cáñar est une municipalité en Espagne.

Œuvres 
 Le Vilain Petit Canard est un conte écrit par Hans Christian Andersen.
 La Soupe au canard est une comédie américaine réalisée par Leo McCarey et sortie en 1933.
 Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages est un film français réalisé par Michel Audiard, sorti en 1968.
 La Danse des canards est une chanson populaire.

Autres 
 Le Canard digérateur (1738) de Jacques de Vaucanson est un des plus anciens automates.
 Un Canard en plastique est un jouet.
 Amas du Canard Sauvage ou M11 est un amas ouvert d'étoiles en astronomie.
 Le canard-lapin est une illusion d'optique.
 Champagne Canard-Duchêne est une maison de Champagne.
 Plan canard est une surface portante placée à l'avant d'un aérodyne (avion ou planeur). Par extension, l'expression « plan canard » peut désigner un concept d'avion portant un plan (une surface) canard.
 Le poussin et le canard sont des animaux dans la série télévisée Friends.
 Le Canard WC est une marque de produits d'entretien pour toilettes.
 Le Test du canard est une induction humoristique permettant de désigner ce qu'est une chose inconnue.
 La Méthode du canard en plastique est un outil utilisé en informatique pour découvrir pourquoi un code ne fonctionne pas comme prévu.
Bois canard, bois coulé au fond de la rivière lors du flottage.
 Un canard désigne un morceau de sucre trempé dans du café ou de l’alcool.
 Canard, premier fabricant français de cercueils avec  cercueil par an (entre 18 et 20% de la production française).
 Un bois canard est une grume plus ou moins immergée, ou bien une souche ou un arbre submergé.

Voir aussi 
 Liste des canards de fiction
 paragraphe sur le canard dans la liste de mets à base de volailles
 , canard en anglais

Références